Воллі Щерб'як, Волтер Роберт «Воллі» Щерб'як (англ. Walter Robert "Wally" Szczerbiak, нар. 5 березня 1977, Мадрид) — американський професіональний баскетболіст українського походження.
 Волтер Щерб'як, Волтер Щерб'як (старший) (англ. Walter Szczerbiak Sr., нар. 21 серпня 1949, Гамбург, ФРН) — американський професіональний баскетболіст українського походження.